Болевичи — название населённых пунктов.

Босния и Герцеговина 
 Болевичи — село в общине Братунац Республики Сербской.

Хорватия 
 Болевичи — село в общине Кршан.

Черногория 
 Болевичи — село в общине Бар.

См. также 
 Болевич